Евге́ния Аки́мовна Степа́нова (, по другим данным по старому стилю 15 декабря 1899, , Саратовская губерния, Российская империя — , , Московская область, Советский Союз) — советский , доктор исторических наук (1959), заслуженный деятель науки РСФСР (1971), лауреат премии имени В. И. Ленина (1935).

Биография 
Член РКП(б) с 1918, кандидат в член ЦК КПСС в 1952—1956. В 1918—1928 вела партийную и преподавательскую работу. В 1931 окончила Институт красной профессуры. В 1931—1952 старший научный сотрудник (с перерывами), в 1953—1958 заместитель директора, с 1958 консультант Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Умерла в 1988 году. Похоронена на Долгопрудненском кладбище.

Письмо 
В декабре 1967 направила в ЦК КПСС письмо:
Считаю своим партийным долгом обратить внимание ЦК КПСС на весьма сомнительную в идейном отношении пьесу М. Шатрова «Большевики», поставленную театром «Современник». Эта пьеса — завершение трилогии, в основу которой положена важная мысль В. И. Ленина в его статье «Памяти Герцена» о трёх поколениях русских революционеров. Этот сам по себе прекрасный замысел решён в пьесе «Большевики», на мой взгляд, совершенно неудовлетворительно.
…
Едва ли следует, по-моему, особенно винить за постановку этой пьесы руководство театра «Современник» и его актёров: ведь они, наверно, «изучали» историю нашей партии и историю якобинской диктатуры только для сдачи экзаменов в своих «творческих» ВУЗах. Но что сказать о драматурге Шатрове, который сделал своей специальностью сочинение пьес на историко-партийные темы? И о чём думало Министерство культуры, разрешая поставить пьесу «Большевики», в которой нет большевиков? Хорош подарок к 50-летию Советской власти!
«Вопросы истории», № 11, 2005.

Награды 
 орден Октябрьской Революции
 орден Дружбы народов (4.01.1980)
 ещё один орден
 медали

Публикации 
 Маркс и Энгельс в первые месяцы революции 1848-49 годов / Сборник к 100-летию революции 1848 года. М.: издательство МГУ, 1949;
 Из истории идейной борьбы в немецком демократическом движении 40-х годов XIX в. Вопросы истории, 1955, № 8;
 Автор работы «Фридрих Энгельс» (1935, Ленинская премия АН СССР, 1936, 2-е, переработанное и дополненное издание Госполитиздат, 1956);
 Член авторского коллектива, подготовившего труды: «Карл Маркс. Биография» (1968, 2-е издание 1973), «Фридрих Энгельс. Биография» (1970);
 Подготовитель и редактор ряда томов 1-го и 2-го издания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса.
 Фридрих Энгельс : краткий биографический очерк / Е. А. Степанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Политиздат, 1980. — 240 с. : ил.
 Карл Маркс : Краткий биографический очерк. — 2-е изд. — М. : Прогресс, 1983. — 286 с., 6 л. ил.

Примечания

Литература

Ссылки 

Лауреаты премии имени В. И. Ленина
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Женщины-историки
Сотрудники ИМЛ
Выпускники Института красной профессуры
Похороненные на Долгопрудненском кладбище
Преподаватели исторического факультета МГУ